Heléboro verde, hierba del alobadado, hierba del alobado, pie de grifo, sagüerro, vedegambre negro, vedegambre fétido, yerba de ballesteros, yerba llavera o eléboro fétido puede referirse a:

 el nombre común de la planta Helleborus foetidus; o
 el nombre común de la planta Helleborus viridis.